Wólka Czułczycka – zniesiona nazwa osady leśnej w Polsce położona w województwie lubelskim, w powiecie chełmskim, w gminie Chełm. 

W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa chełmskiego.

Przypisy 

Chełm (gmina wiejska)